William Tulip Reay (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada — mort le  à Madison, dans l'État du Wisconsin aux États-Unis) est un joueur et entraîneur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1936-1937|| Seals de St. Boniface || LHJM ||15 ||4 ||4 ||8 ||6 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 1937-1938|| Seals de St. Boniface || LHJM ||15 ||15 ||7 ||22 ||14 ||10 ||5 ||5 ||10 ||12
|-  
| 1937-1938|| Hudson's Bay de Winnipeg || WSHL ||8 ||5 ||3 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1938-1939|| Stampeders de Calgary || CCSHL ||32 ||11 ||8 ||19 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 1939-1940|| Knights d'Omaha || AHA ||48 ||18 ||20 ||38 ||23 ||9 ||6 ||1 ||7 ||4
|-
| 1940-1941|| Knights d'Omaha || AHA ||46 ||18 ||22 ||40 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 1941-1942|| As de Québec || LHSQ ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||7 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
| 1941-1942|| As de Québec || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||11 ||6 ||3 ||9 ||8
|-  
| 1942-1943|| As de Québec || LHSQ ||29 ||16 ||26 ||42 ||22 ||4 ||2 ||0 ||2 ||2 
|-
| 1943-1944|| As de Québec || LHSQ ||25 ||15 ||31 ||46 ||19 ||5 ||2 ||7 ||9 ||2
|-  
| 1943-1944|| Red Wings de Détroit || LNH ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1943-1944|| As de Québec || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||3 ||9 ||12 ||0
|-
| 1944-1945|| As de Québec || LHSQ ||20 ||17 ||29 ||46 ||6 ||7 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
| 1944-1945|| Red Wings de Détroit || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1944-1945|| As de Québec || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 1945-1946|| Canadiens de Montréal || LNH ||44 ||17 ||12 ||29 ||10 ||9 ||1 ||2 ||3 ||4
|-  
| 1946-1947|| Canadiens de Montréal || LNH ||59 ||22 ||20 ||42 ||17 ||11 ||6 ||1 ||7 ||14 
|-
| 1947-1948|| Canadiens de Montréal || LNH ||60 ||6 ||14 ||20 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 1948-1949|| Canadiens de Montréal || LNH ||60 ||22 ||23 ||45 ||33 ||7 ||1 ||5 ||6 ||4 
|-
| 1949-1950|| Canadiens de Montréal || LNH ||68 ||19 ||26 ||45 ||48 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-  
| 1950-1951|| Canadiens de Montréal || LNH ||60 ||6 ||18 ||24 ||24 ||11 ||3 ||3 ||6 ||10 
|-
| 1951-1952|| Canadiens de Montréal || LNH ||68 ||7 ||34 ||41 ||20 ||10 ||2 ||2 ||4 ||7 
|-  
| 1952-1953|| Canadiens de Montréal || LNH ||56 ||4 ||15 ||19 ||26 ||11 ||0 ||2 ||2 ||4
|-  
| 1953-1954|| Cougars de Victoria || WHL ||69 ||10 ||14 ||24 ||30 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2  
|-
| 1954-1955|| Cougars de Victoria || WHL ||70 ||3 ||28 ||31 ||43 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4

|475 ||103 ||162 ||267 ||202 ||63 ||13 ||16 ||29 ||43

Transaction

 Le , Signe avec les Red Wings de Détroit.
 Le , échangé aux Canadiens de Montréal par les Red Wings en retour de Ray Getliffe, Rolland Rossignol et une somme d'argent (Détroit reçoit Fernand Gauthier comme compensation de la retraite de Ray Getliffe le ).
 Le , nommé joueur-entraîneur des Cougars de Victoria.

Trophées

 Coupe Memorial en 1937-1938.
 Coupe Allan en 1943-1944.
 Trophée Vimy en 1944-1945.
 Coupe Stanley en 1945-1946, 1952-1953.
 Match des étoiles en 1952-1953.

Références 

Naissance en août 1918
Naissance à Winnipeg
Décès en septembre 2004
Décès à Madison (Wisconsin)
Décès à 86 ans
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des As de Québec
Entraîneur des Blackhawks de Chicago
Entraîneur des Americans de Rochester
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Champion de la Coupe Memorial
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Cougars de Victoria (WHL)
Attaquant de hockey sur glace
Mort d'un cancer du foie
Mort d'un cancer aux États-Unis